569 км, 569-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 569 км — остановочный пункт Западно-Сибирской железной дороги в Алтайском крае. Код  836423. 
 569 км — остановочный пункт Куйбышевской железной дороги в Республике Мордовия. Код  641059.